Суперінтелект, гіперінтелект або надлюдський інтелект — гіпотетичне існування особи, яка володіє інтелектом, що перевершує розумові здібності будь-якої існуючої людини.
 Суперінтелект — американський комедійний бойовик 2020 року.